De Tilburg Ten Miles is een sinds 1988 jaarlijks terugkerend internationaal hardloopevenement in Tilburg voor zowel wedstrijdlopers als recreanten. Dit evenement wordt georganiseerd op de laatste zondag van september in en rond het centrum van Tilburg. In de wedstrijdvariant zijn de te lopen afstanden 10 kilometer voor vrouwen en mannen en 10 Engelse mijl voor mannen.

De Tilburg Ten Miles was in de jaren 2009, 2010 en 2011 het toneel van het Nederlands kampioenschap 10 km voor zowel de mannen als de vrouwen.

De dag voorafgaand aan het evenement vindt er een wandeltocht plaats in de omgeving van Tilburg.

Parcoursrecords 
Mannen (10 Engelse mijl): Haile Gebrselassie, 44.24 (2005) Wereldrecord
Vrouwen (10 km): Lonah Chemtai Salpeter, 30.05 (2019) Parcoursrecord
Mannen (10 km): Peter Kamais, 27.09 (2009) Parcoursrecord

Winnaars

Mannen (16,1 km)

Mannen (10 km)

Vrouwen (10 km) 

*1 = In deze jaren werd de wedstrijd over 5 Engelse mijl (8 km) gelopen.
*2 = In deze jaren werd de wedstrijd over 10 Engelse mijl (16,1 km) gelopen.

Trivia 
 Bij de editie van 2011 overleed een van de deelnemers tijdens de wedstrijd.
 De editie van 2020 Ging niet door wegens het coronavirus in Nederland. Daarvoor kwam er een speciale editie in de vorm van de Tilburg Ten Miles Challenge
 Vanaf de editie van 2021 wordt het evenement verplaatst naar het laatste weekend van September. Wegens organisatorische redenen kan het evenement dan beter doorgang vinden 

 
Sportevenement in Tilburg